Der gut erhaltene Kalkofen von Badenyon liegt etwa 90,0 m südöstlich von Badenyon in der Nähe des Fußes „Water of Buchat“ an einer südorientierten Böschung. Badenyon ( – ) ist ein ehemaliges Dorf in Aberdeenshire in Schottland. Die letzte Bewohnerin starb Anfang der 1970er Jahre. Badenyon ist im Besitz der Familie Blaxter; seit mehreren Jahren Gastgeber des Badenyon Boat Race.

Die Fassade des Kalkofens erhebt sich auf eine Höhe von 3,85 m. Das Zugloch an seinem Fuß ist 1,6 m hoch, 1,25 m breit und mindestens 2,7 m tief. Es wird von zwei Strebepfeilern flankiert. Unmittelbar über dem Sturz des Zuglochs befindet sich eine rechteckige Öffnung mit einer Höhe von 0,5 m, einer Breite von 0,6 m und einer Tiefe von mindestens 0,7 m deren Rückseite von Schutt blockiert ist. Die Schale mit einem Durchmesser von 3,5 m ist gut erhalten, obwohl aus ihrer Mitte eine junge Esche wächst und die innere Seite im Südwesten zu kollabieren beginnt. Die Wandung ist 0,8 m dick und steigt 0,9 m über dem angrenzenden Weg.

Badenyon und Netherton sind runde Kraggewölbebauten aus Trockenmauerwerk des frühen 19. Jahrhunderts.

In der Nähe befindet sich das Badenyon Castle aus dem 13. Jahrhundert.

Weblinks 
 

Industriedenkmal in Schottland
Brennofen
Kalksteingrube
Bauwerk in Aberdeenshire
Technisches Denkmal im Vereinigten Königreich
Steinbruch im Vereinigten Königreich